Zhuanqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuanqiao (socken i Kina, Henan), 
 Zhuanqiao (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar